Tightwad – villaggio del Missouri

Cinema 
The Tightwad – cortometraggio del 1914 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
The Tightwad – cortometraggio del 1917 diretto da Allen Curtis